Составной список, созданный в рамках программы развития ООН для примерной оценки индекса человеческого развития населения по всем административным делениям Китайской Народной Республики, включая все провинции, автономные районы и муниципалитеты. По результатам исследования становится ясно, что в Китае существует сильный разрыв по качеству жизни в различных регионах, в частности, если уровень жизни в крупнейших городах и некоторых регионах сопоставим с Европой, то беднейшие регионы сопоставимы с африканскими странами. Наиболее благополучные регионы расположены на границе России, Кореи, Восточно- и Южно-китайском морях, в то время как центральные и западные регионы менее благополучны.

Галерея

Примечания 

China Human Development Report, 2009-2010

Индекс человеческого развития
Население Китая
Списки:Китай